Роберто Ремиджо Бенини () е италиански актьор, сценарист и режисьор. Известен е с филма си „La vita è bella“ (1997), за който получава награда Сезар за най-добър чуждестранен филм, наградата на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство за най-добър актьор и наградите на Филмовата академия на САЩ за най-добър актьор и най-добър чуждоезичен филм.

Избрана филмография 
 Като режисьор

 Като актьор

Библография

Източници

Външни препратки 

 
 

Италиански актьори и актриси
Италиански комици
Италиански сценаристи
Италиански кинорежисьори
Италиански телевизионни водещи
Носители на „Оскар“
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Носители на награда Люмиер
Европейски филмови награди